A 893-as busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, mely Újpest-Városkapu autóbusz-állomást és Surányt köti össze.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Budapest, Újpest-Városkapu(XIII. kerület)végállomás||35
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Tungsram||34
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Fóti út||33
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest közigazgatási határa
|-
|3|| Szentendre, Papírgyár||32
|align=left|
|-
|4|| Szentendre, Egyetem||31
|align=left|
|-
|5|| Szentendre, autóbusz-állomásvonalközi végállomás||30
|align=left|
|-
|6|| Szentendre, Római kőtár||29
|align=left|
|-
|7|| Szentendre, Bükkös patak||28
|align=left|
|-
|8|| Szentendre, Izbégi elágazás||27
|align=left|
|-
|9|| Szentendre, Pismány ABC||26
|align=left|
|-
|10|| Szentendre, Danubius szálló||25
|align=left|
|-
|11|| ||24
|align=left|
|-
|12|| Szentendre, Horgony utca||23
|align=left|
|-
|13|| Szentendre, Barackvirág utca||22
|align=left|
|-
|14|| Szentendre, szigetmonostori rév||21
|align=left|
|-
|15|| Leányfalu, Akácos út||20
|align=left|
|-
|16|| Leányfalu, Boldogtanyai út||19
|align=left|
|-
|17|| Leányfalu, Erkel Ferenc utca||18
|align=left|
|-
|18|| Leányfalu, pócsmegyeri rév||17
|align=left|
|-
|19|| Leányfalu, Alszeghy Kálmán tér||16
|align=left|
|-
|20|| Leányfalu, Seres utca||15
|align=left|
|-
|21|| Leányfalu, Tavasz utca||14
|align=left|
|-
|22|| Tahitótfalu, Újtelep||13
|align=left|
|-
|23|| Tahitótfalu, MTA üdülő||12
|align=left|
|-
|24|| Tahitótfalu, Hídfő||11
|align=left|
|-
|25|| Tahitótfalu, Hősök tere||10
|align=left|
|-
|26|| Tahitótfalu, Vízmű telep||9
|align=left|
|-
|27|| Pócsmegyer, bejárati út||8
|align=left|
|-
|28|| Pócsmegyer, orvosi rendelő||7
|align=left|
|-
|29|| Pócsmegyer, rév||5
|align=left|
|-
|30|| Pócsmegyer, iskola||6
|align=left|
|-
|31|| Pócsmegyer, bejárati út||4
|align=left|
|-
|32|| Surány, Galamb utca||3
|align=left|
|-
|33|| Surány, Rózsa utca 41.||2
|align=left|
|-
|34|| Surány, Rózsa utca 15.||1
|align=left|
|-
|35|| Surány, Napsugár térvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szentendre autóbuszvonalai
Tahitótfalu